Helwig steht für:

 Helwig, Familie in Brandenburg und Estland

Helwig ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Helwig (1886–1974), deutscher Uhrmacher, Autor und Erfinder
 Andreas Helvigius (1572–1643), deutscher Philologe und Pädagoge
 Christa Helwig, deutsche Filmeditorin

 Georg Andreas Helwig (1666–1748), deutscher lutherischer Pfarrer und Botaniker
 Gisela Helwig (1940–2020), deutsche Publizistin
 Hans Helwig (1881–1952), deutscher Politiker (NSDAP) und SS-Brigadeführer
 Hans-Joachim Helwig-Wilson (1931–2009), deutscher Fotojournalist

 Joachim Andreas Helwig (1677–1736), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Helwig (1609–1674), deutscher Dichter und Arzt
 Lisa Helwig (1898–1992), deutsche Schauspielerin

 Michael Helwig (1663–1738), deutscher Bildhauer und Holzschnitzer
 Michael Helwig (Lehrer) (1916–2002), rumänischer Gymnasiallehrer und Schulrektor

 Werner Helwig (1905–1985), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Hellwig
 Helvig
 Helwic
 Helwich